La edición 108.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 20 de junio y el 3 de julio de 1994 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

Tanto el cuadro individual masculino como el femenino lo iniciaron 128 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 3.361.848 dólares

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el estadounidense  Pete Sampras  logrando el segundo de los siete triunfos que obtendría en el torneo al imponerse en la final al croata Goran Ivanišević.

En la competición individual femenina la victoria fue para la española  Conchita Martínez logrando su único triunfo en un torneo del Gran Slam al imponerse a la estadounidense Martina Navrátilová.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1994